Дергалах — топоним (тип: гидроним) в России якутского происхождения.

Якутия 
 Дергалах — река, правый приток р. Малый Селерикян, координаты 64°15' с. ш. 141°24' в. д., код ГКГН 360975.
 Дергалах — озеро, на р. Дергалах, координаты 64°12' с. ш. 141°14' в. д., код ГКГН 360974.
 Дергалах — озеро, в левобережье нижнего течения р. Куранах, координаты 66°34' с. ш. 141°32' в. д., код ГКГН 355141.

См. также